Аддай:

Персоналии 
 Аддай II (1950—2022) — католикос-патриарх Древней Ассирийской церкви Востока.
 Аддай-Робинсон, Синтия (род. 1985) — американская телевизионная актриса.